Флаг муниципального образования город Медного́рск Оренбургской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 26 августа 2008 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 4443.

Описание 
«Прямоугольное голубое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее стилизованные изображения горы с двумя вершинами и потоком на склоне, минерала на фоне потока и над ними — геологического молотка в жёлтом, красном, голубом и оранжевом цветах».

Обоснование символики 
Флаг составлен на основании герба Медногорска, по правилам и соответствующим традициям геральдики, и отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Место на Южном Урале, где расположен город Медногорск по праву называют «исконной медной землёй». Археологические памятники многовековой давности свидетельствуют, что здесь древние степные племена обнаружили и использовали медь для изготовления орудий труда.

Современный город тоже обязан своим происхождением меди: с 1933 года, когда было начато строительство медно-серного комбината стали появляться сначала рабочие посёлки, а уже в 1939 году они преобразованы в город Медногорск.

Медногорск — самый горный из всех городов Оренбуржья. Он раскинулся к западу от Орска в отрогах Губерлинских гор. Медь и горный рельеф дали своё название городу. Они же изображены на флаге делая его композицию гласным.

В вексиллологии нет медного цвета и жёлтый цвет (золото), близкий по цвету, отражает на флаге не только медные горы, но и как символ богатства, стабильности, уважения аллегорически символизирует медно-серный комбинат как градообразующее предприятие.

Изображение геологического молотка дополняет символику горно-рудного дела и показывает древность сего занятия в этих местах.

Традиционно условное обозначение руды, полезных ископаемых изображено камнем в центре флага как основа и фундамент жизни и аллегорически символизирующий промышленность, как основу экономики города.

Красный цвет — символ труда, мужества, силы и упорства, красоты и праздника.

Река Урал, в бассейне которой расположен город, и протекающая здесь река Блява также нашли своё отражение на флаге, поскольку играют очень важную роль в жизни местных жителей.

Синий цвет (лазурь) — символ чести, благородства, духовности, возвышенных устремлений, также символизирует водные просторы и бескрайнее небо

Примечания